Соревнования по дзюдо на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 9 по 15 августа. 386 спортсменов из 91 страны разыграли четырнадцать комплектов медалей.

Найдангийн Тувшинбаяр, выиграв золото в категории до 100 кг, стал первым в истории Монголии олимпийским чемпионом из всех видах спорта.

Спортсмены Казахстана, Таджикистана и Аргентины впервые завоевали олимпийские награды в дзюдо.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты 
Все соревнования прошли в спортивном зале Университета науки и технологии Пекина.

Квалификация 
В соревнованиях примет участие 386 атлетов, из них — 217 мужчин, 147 женщин и 22 — пока не определены. Каждый Национальный олимпийский комитет мог выставить по одному атлету в разных весовых категориях.

В каждом квалификационном мировом или континентальном отборах отбирается равное количество спортсменов по каждой категории, только от Азии в весе до 66 кг у мужчин и до 63 кг у женщин добавлено одно место. Также Трёхсторонняя комиссия определит ещё 20 мест, которые спортсмены могут получить независимо от пола или весовой категории.

Календарь 

В каждый день соревнований встречи основных раундов начнутся в 12:00 по местному времени (UTC+8), а матчи за третьи места и финальные схватки стартуют в 18:00.

Страны

Ссылки 
 Дзюдо на официальном сайте Игр

Навигация